Георгий Красинский:
 Красинский, Георгий Альбертович (1939—2011) — советский и российский астроном.
 Красинский, Георгий Давыдович (1890—1955) — советский исследователь Арктики.